Amerikai Egyesült Államok
 Palmer (Alaszka)
 Palmer (Illinois)
 Palmer (Indiana)
 Palmer (Iowa)
 Palmer (Kansas)
 Palmer (statisztikai település, Massachusetts)
 Palmer (város, Massachusetts)
 Palmer (Michigan)
 Palmer (Missouri)
 Palmer (Nebraska)
 Palmer (Nyugat-Virginia)
 Palmer (Tennessee)
 Palmer (Texas)
 Palmer (Washington)
 Palmer (Wisconsin)

 Ausztrália
 Palmer (Dél-Ausztrália)
 Palmer (Queensland)

 Kanada
 Palmer (Saskatchewan)

Egyéb
 Palmer, film
 Palmer, családnév
 Palmer, keresztnév